Creed kan syfta på:

 Creed (musikgrupp) –  en amerikansk rockgrupp
 Creed (film) – en amerikansk dramafilm från 2015 
 Creed Teleprinter – en apparater för automatisk telegrafering
 Creed, Cornwall – en by i Cornwall, England
 Creed, Colorado